Новопокровское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области.

Административный центр — село Новопокровское.

Административное делление 
На территории поселения находятся 4 населённых пункта — 3 села, 1 посёлок.

Населённые пункты 
 село Новопокровское — административный центр;
 село Безлесное;
 село Белозерка;
 посёлок Александровский.

Главой поселения является Юрий Евгеньевич Мартынов.

Примечания

Ссылки 
 Новопокровское муниципальное образование на сайте Балашовского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района